Кубок Іспанії з футболу 2012–2013 — 111-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобув Атлетіко (Мадрид).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2012

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2012

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2012

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/27 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/29 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/27 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/29 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 листопада/12 грудня 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11 грудня 2012/8 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12 грудня 2012/9 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12 грудня 2012/10 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 грудня 2012/9 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 грудня 2012/10 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 грудня 2012/8 січня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/23 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/24 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 січня 2013

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/26 лютого 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/27 лютого 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2012–2013
Іспанія
Іспанія
2012 в іспанському спорті
2013 в іспанському спорті